André Thiellement, joueur d'échecs français.
 Pacôme Thiellement, essayiste et réalisateur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme